Ein Kultbau ist ein Bauwerk für kultisch-religiöse Handlungen.

Mit Ursprung meist in prähistorischer Zeit, siehe Kultstätte (Kultplatz)  
Demgegenüber in neuerer Zeit, siehe Sakralbau